Charlotte Löwensköld kan avse:

 Charlotte Löwensköld (1930) – en svensk film från 1930 regisserad av Gustaf Molander
 Charlotte Löwensköld (1979) – svensk film från 1979 regisserad av Jackie Söderman

Se även
 Charlotte Löwensköld